Екатери́на Вале́рьевна Ре́дникова (род. 17 мая 1973, Москва) — советская и российская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 17 мая 1973 года. Окончила среднюю школу № 1208 на юго-востоке Москвы.

В 1994 году окончила Российскую академию театрального искусства (ГИТИС). В театре «Et Cetera» сыграла роли Рут в «За горизонтом» Ю. О’Нила, Кормилицы в «Лекаре поневоле» Мольера, Смуглой леди в «Смуглой леди сонетов» Бернарда Шоу.

В кино актриса дебютировала в 1990 году, в социальной драме «Уроки в конце весны» Олега Кахуна. Затем были роли в картинах «Бездна» Владимира Басова-младшего, «Риск без контракта» (1992) и «Дьявольская симфония» (1994) Д. Таусик. Известность Екатерине Редниковой принесла роль горничной Насти в фильме Алексея Сахарова «Барышня-крестьянка» (1995), а широкой популярностью она обязана фильму Павла Чухрая «Вор» (1997).

За свою работу была отмечена в 1998 году премией «Ника» за лучшую женскую роль.

Личная жизнь 
В 2008 году вышла замуж за продюсера Сергея Конова. 23 августа 2012 года в клинике Лос-Анджелеса у них родился сын Лавр. Дружит с Миллой Йовович.

Творчество

Роли в театре

Московский театр «Et Cetera» 
 «За горизонтом» Ю. О’Нила — Рут
 «Лекарь поневоле» Мольера — кормилица
 «Смуглая леди сонетов» Бернарда Шоу — Смуглая леди

Театр «Империя звёзд» 
 «Трамвай „Желание“» Теннесси Уильямса — Стелла

Роли в кино

Примечания 

Выпускники ГИТИСа
Дети-актёры СССР